A Liga Portuguesa de Basquetebol (Seniores) de 2014/2015 foi a 82ª edição, competição organizada pela Federação Portuguesa de Basquetebol,  É disputada por 12 equipas, em duas fases. O Sport Lisboa e Benfica conquistou o seu 26º Título.  (4º consecutivo - Tetracampeão).

Primeira Fase

Clasificação Fase Regular

Sport Algés e Dafundo desistiu no final desta época.

Calendário Fase Regular

Segunda Fase

Play-offs

Calendário Play-offs

Quartos de Final

Meias finais

Final

Referências

http://www.fpb.pt/fpb2014/!site.go?s=1&show=com&id=5066&layout=classificacao

http://www.fpb.pt/fpb2014/!site.go?s=1&show=com&id=5066&layout=resultados

http://www.fpb.pt/fpb2014/start_fpb_2014